Чаро () — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Мичоакан. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 5 207 человек.

История 
Посёлок был основан августинскими монахами в 1550 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Мичоакана